Termin IA ima više značenja.

 Ajova, američka država
 IA-32, Intelova arhitektura, 32-bit
 IA-64, Intelova arhitektura, 64-bit
Иа (Оја), град у Грчкој, острво Санторини